Должность губернатора Индии () была учреждена шесть лет спустя после открытия морского пути в Индию Васко да Гамой. Некоторые из губернаторов получали также титул вице-короля Индии. Первым фидалгу, которому Мануэл I намеревался предоставить титул вице-короля Индии, был известный мореплаватель Триштан да Кунья. Но в связи с временной слепотой последнего, в 1505 году почётная должность была предоставлена Франсишку ди Алмейде, 1-му вице-королю, хотя только с 1510 года благодаря завоеваниям Афонсу де Албукерке, в частности, захвату Гоа, ставшего главным центром португальского владычества, официально было создано государство Португальская Индия, включавшее тогда все владения в Индийском океане: от Южной Африки до Юго-Восточной Азии.

Изначально король Мануэл I предполагал разделить юрисдикцию, передав власть трём отдельным губернаторам, однако в итоге она оказалась сосредоточена в руках Афонсу де Албукерке и в дальнейшем положение осталось таким же. Обычно новый губернатор входил в должность в сентябре, а срок его полномочий составлял три года (аналогичная практика существовала в Испании); в XVI веке из 34 губернаторов лишь 6 получили продление срока компетенций.

На протяжении двух веков губернаторы имели юрисдикцию над всеми португальскими владениями в бассейне Индийского океана; лишь в 1752 году Мозамбик получил собственного губернатора, а в 1844 году Португальская Индия перестала включать Макао, Солор и Тимор, сведясь таким образом к владениям на Малабарском побережье: Гоа, Даман, Диу, а также Дадра и Нагар Хавели. Последние были утрачены в 1954 году, а первые три пункта — в 1961 году, когда они были заняты индийскими войсками (хотя Португалия признала этот переход лишь после «Революции гвоздик», в 1975). Таким образом через четыре с половиной столетия закончило своё существование государство Португальская Индия.

В период монархии должность главы правительства Португальской Индии называлась «губернатор» (), когда же на высокий пост назначался представитель высшей знати, ему помимо того также жаловался почётный титул «вице-король» (от устаревшего ). Последний был официально упразднён в 1774 году, хотя в дальнейшем ещё несколько раз присваивался, прежде чем окончательно вышел из употребления после 1835 года. Например, дон Афонсу де Норонья был 5-м вице-королём и в то же время 17-м губернатором Португальской Индии.

Список губернаторов и вице-королей

Примечания

Литература 
 

История Португалии
Политики Португалии
История Индии
История Гоа
Списки политиков